Это список животных по количеству нейронов в их мозге. Отдельно представлена информация о количестве нейронов в коре больших полушарий. Данные оценки получены путём умножения плотности нейронов у конкретного животного на средний объём его.

Нейроны — это клетки, которые передают, хранят и обрабатывают информацию в нервной системе. Они позволяют организму реагировать на раздражители из окружающей среды и адаптироваться к ней. Нейроны могут образовывать такие структуры, как мозг у позвоночных или ганглии у насекомых. Не все животные имеют нейроны — пластинчатые и губки вообще не имеют нервных клеток.

Весь человеческий мозг содержит 86 миллиардов нейронов; примерно 16 миллиардов нейронов находятся в коре больших полушарий.

Единственное известное млекопитающее, у которого нейронов в коре головного мозга больше, чем у человека (и, соответственно, любых других млекопитающих) — это обыкновенная гринда, или чёрный дельфин.

Вся нервная система 

Приведённые здесь числа являются приблизительными.

Кора больших полушарий 
Развитая кора головного мозга есть только у млекопитающих, но плащ больших полушарий у рептилий и птиц функционально схож с корой, поэтому они также включены в этот список.

См. также 
 Коэффициент энцефализации
 Коннектом
 Интеллект животных

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списки животных